Jack Kerouac – scrittore, poeta e pittore statunitense
 Jack Kerouac School – scuola di Boulder, nel Colorado, negli Stati Uniti d'America
 Jack Kerouac Alley – strada di San Francisco, in California, negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Kerouac (disambigua)